Esistono più comuni francesi con questo nome

Gommerville – Eure-et-Loir
Gommerville – Senna Marittima